Лагунетас има више значења:

 Лагунетас (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лагунетас (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику